Háromszék (comitaat), historisch comitaat in Hongarije
 Háromszék (dagblad), Hongaarstalig dagblad in Roemenië